Por Brigada Badr pode estar à procura de:
Organização Badr - originalmente chamada Brigada Badr, força iraquiana formada durante a guerra Irã-Iraque (1980-88), como parte do exército iraniano.
Brigada Badr - parte do exército jordaniano, ligado à OLP.

Desambiguação